El término examen puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una exploración física;
 a una exploración complementaria, parte de un examen médico;
 a un examen de sangre, un análisis químico de ese tejido corporal, realizado para conocer el estado de salud de un individuo;
 a un examen genético, un análisis del ADN, realizado para conocer la predisposición (que no la causa) a ciertas enfermedades;
 en educación, a un examen, una evaluación de los conocimientos o habilidades intelectuales o físicas de un estudiante;

 Una ley (admitida por algunos países de la unión Europea como España) afirma que poner en un tiempo de 33 horas lectivas semanales más de 4 exámenes en bachillerato o en otros grados de estudio es ilegal por diferentes motivos *
 a un examen de conducir: véase licencia de conducir;
 en teología católica, a un examen de conciencia, la necesidad de traer a la memoria los pecados cometidos antes de administrar el sacramento de la penitencia.